Türr ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Türr (* 1970), deutscher Fußballspieler
 István Türr, auch Stephan Türr (1825–1908), ungarischer Patriot
 Karina Türr (1942–2016), deutsche Kunsthistorikerin, Hochschullehrerin, Autorin, Herausgeberin und Galeristin